

Sigle 
 University of Florida – università statunitense

Chimica 
 UF – sigla DIN 7728 e 16780 della urea-formaldeide
 UF – acronimo di Ultrafiltrazione

Codici 
 UF – codice vettore IATA di Ukrainian Mediterrean Airlines